Boa Ventura peut désigner :

Boa Ventura, municipalité située dans l'État de la Paraïba
 Boa Ventura de São Roque, municipalité située dans l'État du Paraná

Portugal
 Boaventura, paroisse civile de la ville de São Vicente.

Homonymie de toponyme